V20 steht für

 die Wehrmachtslokomotive WR 200 B 14 (V 20 der DB und DR)
 den Mikroprozessor NEC V20
 den Heimcomputer Canon V-20
 eine Edition des Rollenspiels Vampire: The Masquerade
 ein Smartphone von LG, siehe LG V20
 einen V-Motor mit 20 Zylindern
 eine ehemalige Bezeichnung für einen Holzspanwerkstoff
 die Gruppierung Vulnerable Twenty (V20) des Climate Vulnerable Forums, die seit dem Jahr 2015 auf die 20 am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen aufmerksam macht